VIMIO - Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanje

Kratice